McConkey ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas David McConkey (1815–1890), irisch-kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 Shane McConkey (1969–2009), kanadischer Skifahrer und Basejumper

McConkey steht für:
 McConkey (Ontario), Ort in der Township of Zorra, Oxford County, Ontario, Kanada
 McConkey (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (2013)